Brown Edge – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire

 Brown Edge – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lancashire
 Brown Edge – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Merseyside, w St. Helens